Фольвейлер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фольвейлер, Георг Якоб (в ряде источников ошибочно Иоганн Георг Фольвейлер; 1770—1847) — немецкий композитор, теоретик музыки и педагог.
 Фольвейлер, Карл (1813—1848) — немецкий композитор, пианист и педагог.